Deux partis peuvent être appelés Parti démocratique progressiste, mais sont usuellement appelés sous un autre nom :
 Parti démocrate progressiste ou Minjindang (Taïwan)
 Parti démocrate progressiste (Tunisie)